Парк имени Богдана Хмельницкого – парки в городах Украины:

 Парк имени Богдана Хмельницкого в Кривом Роге.
 Парк имени Богдана Хмельницкого во Львове.

Парки имени Богдана Хмельницкого